Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Nicolas-des-Bois – Manica
Saint-Nicolas-des-Bois – Orne